Jan Høiland – cantante norvegese
 Jon Inge Høiland – ex calciatore norvegese
 Tommy Høiland – calciatore norvegese